La stagione 2002 della Formula Nippon fu corsa su 10 gare. 11 differenti team, 22 differenti piloti vi presero parte. Tutte le vetture utilizzarono telai Reynard e motori Mugen Honda MF308.

Al termine delle competizioni il titolo venne aggiudicato al pilota irlandese Ralph Firman alla guida di una monoposto dotata di telaio Reynard 01L e motorizzazione Mugen-Honda.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Tutte le vetture sono Reynard, spinte da motori Mugen.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R14=ritirato, ma classificato R=ritirato S=non parte NC=non classificato

Collegamenti esterni

 07
Nippon